Het Depot (muziekcentrum), een muziekcentrum in Leuven;
 Het Depot, een beeldengalerij in Wageningen gevestigd in landhuis Hinkeloord;
 Deposito, een financiële bewaarmethode;
 Depot (transport), een plaats waar bussen, trams en treinen gestald worden als ze niet in gebruik zijn;
Depot Bellinzona, station en depot in de Zwitserse gemeente Bellinzona;
Depot Erstfeld, station en depot in de Zwitserse gemeente Erstfeld;
 Depot (opslag), opslagplaats;
 Archiefdepot, opslagplaats voor archieven;
 Depot of droesem, het bezinksel in sommige dranken;
 Depot Speciale Troepen, onderdeel van het KNIL;
 Depotnummer, een Belgische code die een uitgever verplicht in een boek moet plaatsen;
 Depotplicht, deponeer- of bewaarplicht van alle geregistreerde documenten in een land;
 Depotvoeding, elektrische aansluitkast op een opstelterrein;
 Depotvondst, een type archeologische vondst bestaande uit bewust begraven waardevoorwerpen;
 funderingsdepot, een depot dat onder meer in Mesopotamië en het Oude Egypte geplaatst werd onder de fundering van een tempel of soms ook beelden van koningen.